Діор

 Діор — муніципалітет у Франції
 Джианна Діор — американська порноакторка
 Крістіан Діор — французький модельєр одягу

Також
 Christian Dior — будинок моди.